Chamartín puede referirse a:
 Chamartín, un distrito del municipio español de Madrid.
 Chamartín de la Rosa, municipio desaparecido que dio nombre al distrito homónimo de la ciudad de Madrid;
 la estación de Chamartín;
 Chamartín, un pueblo de la provincia de Ávila;
 el antiguo estadio de Chamartín, propiedad del Real Madrid y el nombre original del estadio Santiago Bernabéu.